Axel Munthe – scrittore e psichiatra svedese
 Daniel Munthe Agger – ex calciatore danese
 Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne – linguista norvegese
 Gerhard Munthe – pittore e illustratore norvegese
 Wilhelm Munthe – genealogista norvegese